Жито́мирская:
 Житомирская — женская форма еврейской фамилии Житомирский.
 Житомирская — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 «Житомирская» — 41-я станция Киевского метрополитена.